Ivindo je rijeka u Gabonu, a može značiti i:

 Ivindo (departman)
 Nacionalni park Ivindo